Шарме може да се односи на:

 Шарме (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Шарме (Шарант), насељено место у Француској, у департману Шарант